A Marinha dos Estados Unidos teve cinco navios chamados USS Alabama:

 , um barcos a vapor com rodas de pás que serviu de 1838 a 1849
 , um barcos a vapor com rodas de pás que serviu de 1850 a 1865
 , um couraçado pré-dreadnought da Classe Illinois que serviu de 1900 a 1920.
 , um couraçado da Classe South Dakota que serviu de 1942 a 1947; desde 1964 um navio-museu.
 , um submarino de mísseis balísticos da Classe Ohio em serviço desde 1985.